Пе́рвая авиацио́нная диви́зия может означать:

 1-я перегоночная Краснознаменная авиационная дивизия ГВФ СССР ― авиадивизия в составе Гражданского воздушного флота в годы Великой Отечественной войны.
 1-я транспортная авиационная дивизия СССР
 1-я авиационная Сталинградская дивизия дальнего действия СССР
 1-я бомбардировочная авиационная Сталинградская Краснознамённая дивизия СССР
 1-я ночная тяжёлая бомбардировочная авиационная дивизия СССР
 1-я школьная бомбардировочная авиационная дивизия СССР
 1-я смешанная авиационная дивизия СССР
 1-я отдельная смешанная чехословацкая авиадивизия (чеш. 1. československá smíšená letecká divize)

Гвардейские 
 1-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия (СССР), существовала под таким названием с 1943 по 1949 годы.
 1-я гвардейская истребительная Выборгская Краснознамённая авиационная дивизия ВВС Балтийского флота (СССР)
 1-я гвардейская истребительная авиационная Сталинградско-Берлинская Краснознамённая дивизия (СССР)
 1-я гвардейская смешанная авиационная Свирская Краснознамённая дивизия (СССР), существовала под таким названием с 1943 по 1944 годы.
 1-я гвардейская штурмовая авиационная Сталинградская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия (СССР, затем РФ):
 с 1956 года переименована в 1-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную дивизию;
 в 1957 году переформирована в 1-ю гвардейскую истребительно-бомбардировочную авиационную дивизию,
 в 1976 году — в 1-ю гвардейскую авиационную дивизию истребителей-бомбардировщиков,
 в июле 1989 года — в 1-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную дивизию,
 в 1993 году — в 1-ю гвардейскую смешанную авиационную дивизию.
 1-я гвардейская авиационная Орловская дивизия дальнего действия (СССР)

См. также 
 2-я авиационная дивизия
 1-й авиационный корпус